Miejscowości w USA:
 Norris (Dakota Południowa)
 Norris (Illinois)
 Norris (Karolina Południowa)
 Norris (Tennessee)

Gmina w USA:
 gmina Norris

Zobacz też:
 Chuck Norris
 Stefan Norris – polski scenograf
 Aaron Norris – amerykański reżyser, producent i aktor filmowy